|}

Die Bahnstrecke Giarratana–Vizzini war eine von SAFS betriebene Schmalspurbahn auf Sizilien. Sie verband Giarratana an der Bahnstrecke Syrakus–Ragusa über Vizzini mit dem abseits gelegenen Normalspurbahnhof von Vizzini an der Bahnstrecke Lentini Diramazione–Caltagirone–Gela.

Sie wurde 1923 eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie 1949 stillgelegt.

Literatur 
 Piero Muscolino: Le ferrovie della Sicilia sud-orientale (= Trasporti su rotaia 3). Calosci, Cortona 1979.

Bahnstrecke in Sizilien